Воево́да черни́говский — должностное лицо Речи Посполитой.